Hefny ist der Familienname folgender Personen:
 Ayman Hefny (* 1985), ägyptischer Fußballspieler
 Mahmoud El Hefny (1896–1973), ägyptischer Musikwissenschaftler und Ministerialbeamter
 Mostafa Hefny (* 1950), ägyptisch-US-amerikanischer Pädagoge
 Ratiba El-Hefny (1931–2013), ägyptische Opernsängerin (Sopran)